Fingervibrato steht für
 eine Vibrato-Technik bei Streichinstrumenten, siehe Vibrato#Vibrato bei Musikinstrumenten
 eine Vibrato-Technik bei Holzblasinstrumenten, siehe Flattement